

Розино () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Карлово.
 Розино () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Івайловград.